Дэвид Уотерспун (; 9 апреля 1849, Гамильтон, Шотландия — 28 февраля 1906, Глазго, Шотландия) — шотландский футболист, нападающий, выступавший за клубы «Куинз Парк» и «Клайдсдэйл», а также национальную сборную Шотландии. Участник первого официального международного футбольного матча.

Биография 
Дэвид родился 9 апреля 1849 года в семье пекаря Уильяма Уотерспуна и его жены Мэри. В 1868 году он присоединился к футбольному клубу «Куинз Парк». В составе «пауков» Дэвид провёл пять сезонов. В то время не вёлся подсчёт клубной статистики игроков, однако известно, что в марте 1872 года он принимал участие в матче кубка Англии против «Уондерерс». Дэвид не только играл за «Куинз Парк», но и заседал в его комитете, а также был клубным секретарём. Именно он придумал цвета и дизайн формы для команды: белые футболки с чёрными горизонтальными полосами. В 1873 году Дэвид ушёл в «Клайдсдэйл», за который выступал до 1881 года.

30 ноября 1872 года Дэвид сыграл за национальную сборную Шотландии в первом официальном международном футбольном матче с англичанами. Также он принял участие в следующей игре шотландской сборной (снова против Англии), состоявшейся 8 марта 1873 года. Более Дэвид не выступал за национальную команду.

Дэвид приходился близким другом своему партнёра по клубам и сборной Роберта Гарднера и был шафером на его свадьбе 25 июля 1873 года. В 1876 году он женился на Мэри Гэлбрейт, у них в браке родились пять дочерей. 28 февраля 1906 года бывший футболист скончался от туберкулёза.

Статистика выступлений за сборную Шотландии 

Итого: 2 матча / 0 голов; 0 побед, 1 ничья, 1 поражение.

Достижения

Командные 
 «Клайдсдэйл»
 Финалист кубка Шотландии (1): 1874

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National Football Teams
 Профиль на официальном сайте Шотландской футбольной ассоциации

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк»
Игроки ФК «Клайдсдэйл»